

Brasil
 Itapoã (Distrito Federal) — região administrativa do Distrito Federal
 Itapuã (Salvador) — distrito do município de Salvador
 Itapuã (Viamão) — distrito do município de Viamão
 Praia de Itapuã — praia do estado da Bahia
 Praia de Itapoã — praia do município de Vila Velha, Espírito Santo
 Parque Estadual de Itapuã — reserva ecológica do estado do Rio Grande do Sul
 Pindó Mirï ou Aldeia Guarani de Itapuã  —  aldeia indígena do estado do Rio Grande do Sul
 RecordTV Itapoan — emissora de televisão brasileira do estado da Bahia

Ver também
 Itapúa, no Paraguai

Desambiguações de topônimos